1 kraj:
 Szwajcaria – kraj europejski

1 miejscowość w Polsce: 

 Szwajcaria (województwo wielkopolskie) – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim

Zobacz też:
 Szwajcaria – sołectwo w Suwałkach
 Szwajcaria Kaszubska
 Szwajcaria Frankońska
 Saska Szwajcaria